Ма́рия Миха́йловна Скулимо́вская (; 1901 год — 1993) — колхозница, звеньевая Жашковского свеклосовхоза Министерства пищевой промышленности СССР, Жашковский район Киевской области. Герой Социалистического Труда (1948).

Биография 
Родилась в 1901 году в многодетной крестьянской семье. Трудовую деятельность начала в 12-летнем возрасте. Вместе с подругами ходила на заработки к помещикам. В 1929 году переехала в село Ольшанка Жашовского района, где стала трудиться в местном колхозе. За работу в колхозе была награждена в 1945 году медалью «За трудовое отличие». Была назначена звеньевой свекловодческой бригады.

В 1947 году, звено руководимое Марией Скулимовской, собрало в среднем по 616 центнеров сахарной свеклы с каждого гектара. За эти выдающиеся трудовые достижения была удостоена в 1948 году звания Героя Социалистического Труда.

Скончалась в 1993 году.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1948 года
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За трудовое отличие»

Литература 
 Горошко, Степан Ілларіонович, Жашківщина: минуле і сьогодення, 2001, Київ: Видавництво «АртЕк». с. 82. ISBN 966-505-102-4.